Comitatul Santa Cruz, conform originalului din limba engleză, Santa Cruz County, se poate referi la unul sau ambele comitate omonime din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Santa Cruz, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Santa Cruz, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Santa Cruz (dezambiguizare)
 Cruz (dezambiguizare)
 Santa (dezambiguizare)